Сторер:

 Сторер, Беллами (1796—1875) — американский политик, конгрессмен.
 Сторер, Беллами (1847—1922) — американский политик и дипломат, конгрессмен, сын предыдущего.
 Сторер, Майкл (род. 1997) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Сторер, Мария Лонгворт Николс (1849—1932) — американская меценатка и художница-керамистка.